Gregorius eller Gregorios kan syfta på:

 Gregorius (namn) – ett mansnamn med namnsdag i Sverige den 12/13 mars innan 1901

Påvar 
Gregorius I (Gregorius den store), påve 590 - 604; helgon
Gregorius II, påve 715 - 731
Gregorius III, påve 731 - 741
Gregorius IV, påve 827 - 844
Gregorius V, påve 996 - 999
Gregorius VI, påve 1046 - 1046
Gregorius VI (motpåve) 1012 
Gregorius VII (Hildebrand), påve 1073 - 1085; gregorianska reformen
Gregorius VIII, påve 1187
Gregorius VIII (motpåve) 1118–1121 
Gregorius IX, påve 1227 - 1241
Gregorius X, påve 1271 - 1276
Gregorius XI, påve 1370 - 1378
Gregorius XII, påve 1406 - 1415
Gregorius XIII, påve 1572 - 1585; gregorianska kalendern
Gregorius XIV, påve 1590 - 1591
Gregorius XV, påve 1621 - 1623
Gregorius XVI, påve 1831 - 1846
Gregorius XVII (motpåve) 1978–2005

Övriga 
Gregorios Thaumatourgos (Gregorius undergöraren) (213-ca 275) biskop av Caesarea
Gregorius Upplysaren (257-332) patriark, grundaren av den kristna kyrkan i Armenien
Gregorius av Nazians (329-390) grekisk kyrkofader
Gregorius av Nyssa (330-395) grekisk kyrkofader
Gregorius av Elvira (300-talet) biskop av Iliberris
Gregorius av Tours (538-593) historiker, biskop och katolskt helgon
Gregorius av Nin (900-talet) kroatisk biskop
Gregorios av Narek (951-1003) armenisk mystiker och kyrkolärare
Gregorius Dagsson (1100-talet) norsk herreman
Gregorius Bar-Hebraeus (1226-1286) lärd syrisk-ortodox patriark
Gregorios Palamas (1296–1359) ortodox kyrkofader
Gregorius Borastus (1580-talet-1654) svensk historiker

Se även 
 Gregoriusdagen